Twigg ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Twigg (* 1987), neuseeländische Ruderin
 Georgie Twigg (* 1990), britische Hockeyspielerin
 Rebecca Twigg (* 1963), US-amerikanische Radrennfahrerin
 Stephen Twigg (* 1966), britischer Politiker

Siehe auch:
 Mount Twigg, Berg im ostantarktischen Mac-Robertson-Land
 Twig
 Twiggs